

Biografia 
Anastasia è nata a Praga da padre ucraino e madre ceca; nell'aprile 2017 ha ottenuto la cittadinanza ceca. Ha iniziato a giocare a tennis all'età di 9 anni, da quel momento è membro del Club Sparta Praha.

Carriera 

Anastasia Zarycká ha vinto 4 titoli nel singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 1º luglio 2019, ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 206. Il 25 febbraio 2019, ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 189.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (4)

Sconfitte (4)

Doppio

Vittorie (9)

Sconfitte (3)

Grand Slam Junior

Doppio

Sconfitte (1)

Altri progetti

Collegamenti esterni